Витоњице могу бити:

 Витоњице (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Витоњице (Кромјержиж), насељено мјесто у округу Кромјержиж, Злински крај, Чешка Република